L'expression en anglais  peut renvoyer à :

 Scénario catastrophe, concept utilisé dans la prévention des risques ;

Divertissement 
 Worst Case Scenario, album du groupe dEUS
 Bear Grylls : Seul face à la ville, série télévisée dont le nom d'origine est Worst-Case Scenario

Voir aussi 
 Scénario
 Catastrophe